Вацлав I — ім'я правителів середньовічної Європи. Також використовують часто в історіографії ім'я Венцеслав I ().

 Вацлав I (1205—1253 роки) — король Чехії протягом 1230—1253 років. Також відомий  під латинізованим ім'ям Венцеслава I, короля Богемії.
 Вацлав I Святий (907—935 роки) — князь Богемії протягом 921—935 років.
 Вацлав I (1318—1364 роки) — легницький та намислувський князь протягом 1338—1364 років.
 Вацлав I (1337—1383 роки) — перший герцог Люксембургу, який правив протягом 1354—1383 років.
 Вацлав I (1418—1468 роки) — заторський князь протягом 1445—1468 років.